KNW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New Stuyahok (Alaska) (Stati Uniti)
 knw – codice ISO 639-3 della lingua !kung